Les termes siège de Bruxelles ou bataille de Bruxelles peuvent faire référence aux évènements suivants, concernant l'actuelle capitale de la Belgique, alors capitale du duché de Brabant et des Pays-Bas espagnols, puis autrichiens :
 Siège de Bruxelles (1574) durant la guerre de Quatre-Vingts Ans, par les troupes espagnoles combattant pour Philippe II, roi d'Espagne et souverain des Pays-Bas, contre les insurgés néerlandais dirigés par Guillaume d'Orange ;
 Siège de Bruxelles (1695) durant la guerre de la Ligue d'Augsbourg par  ;
 Siège de Bruxelles (1746) durant la guerre de Succession d'Autriche, par le maréchal Maurice de Saxe.

Homonymie de sièges